Joseph Weigl (1766, Eisenstadt, Imperi Austrohongarès - 1846, Viena), compositor hongarès.
 Karl Weigl (1881, Viena - 1949, Nova York), compositor austríac.
 Rudolf Weigl (1883, Přerov - 1957, Zakopane), biòleg, professor polonès, inventor de la primera vacuna efectiva contra el tifus.
 Julian Weigl (1995), futbolista alemany.